Ženská čtyřhra AEGON Classic 2016 probíhala v polovině června 2016. Do deblové soutěže birminghamského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Garbiñe Muguruzaová a Carla Suárezová Navarrová, jehož členky se rozhodla startovat na paralelně probíhající španělské události Mallorca Open.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený český pár Karolína Plíšková a Barbora Strýcová, který ve finále zdolal americko-ruskou dvojici Vania Kingová a Alla Kudrjavcevová výsledkem 6–3 a 7–6.

Obě šampionky navázaly na vítěznou spolupráci z fedcupových zápasů a při prvním společném startu na okruhu WTA si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů. Plíšková vybojovala pátý deblový titul v této úrovni tenisu a pro Strýcovou to byla sedmnáctá trofej ze čtyřhry.

Nasazení párů 
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (semifinále)
  Sania Mirzaová /  Coco Vandewegheová (1. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Šafářová (1. kolo)
  Andreja Klepačová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2016
WTA Tour 2016